Mjagkow (russisch ) ist der Familienname folgender Personen:

 Andrei Wassiljewitsch Mjagkow (1938–2021), russischer Schauspieler
 Waleri Walerjewitsch Mjagkow (* 1980), russischer Handballspieler